Ла Реформа има више значења:

 Ла Реформа (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Реформа (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Реформа (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Реформа, Морелос Куатро (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Реформа, Лос Пинабетес (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Реформа (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реформа (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа, Лас Чинакас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа, Тембелеке (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Реформа (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Реформа (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Реформа (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Реформа (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Реформа (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Реформа (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Реформа (Игвалапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Реформа (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Реформа (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Реформа (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Реформа (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Реформа (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Реформа, Фраксионамијенто (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Реформа, Сан Исидро (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Реформа (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Реформа (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Реформа (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реформа (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реформа (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реформа (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реформа (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реформа (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реформа (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реформа, Кампестре ел Фраиле (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реформа (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реформа (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Ла Реформа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Ла Реформа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Андрес Диникуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Андрес Синастла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа, Јоскама (Сан Антонино Монте Верде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Франсиско Чапулапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Илдефонсо Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Хуан Ачиутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Матео дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа, Ла Реформита (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Мигел Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Санта Марија Екатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Реформа (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Реформа (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Реформа (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Реформа (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Реформа (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Реформа (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Реформа (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа, Ел Линдеро (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформа (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Реформа (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Реформа (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Реформа (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Реформа (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Реформа (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Реформа (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Реформа (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Реформа (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Реформа (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Реформа (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Реформа (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Реформа (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реформа (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Реформа, Лос Зурдос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Апазапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа, Куарта Манзана дел Бареал (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа, Километро 9 (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа, Хакалес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа, Ла Нуева Реформа (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реформа, Сан Николас (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Реформа, Сан Блас (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику